John Aitken (calciatore) (1870–?) – calciatore scozzese
John Aitken (editore) (1793-1833) – editore scozzese
John Aitken (editore musicale) (1744/5–1831) – editore musicale scozzese
John Aitken (geofisico) (1839-1919) – geofisico scozzese
John Gordon Aitken (1897-1967) – calciatore scozzese
John Guthrie Wood Aitken (1849-1921) – sindaco di Wellington
Johnny Aitken (1885-1918) – pilota automobilistico